Barnisław – imię męskie
 Barnisław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gm. Kołbaskowo